Henry "Hank" Landry est un personnage de l'univers de fiction de la série télévisée Stargate SG-1, interprétée par l'acteur Beau Bridges. Landry est major-général de l'US Air Force. Ami de Jack O'Neill, il fut nommé commandant en chef du SGC à sa suite en 2005.

Avant le SGC 
On en apprend un peu plus sur lui lors de l'épisode 10x05 - La créature : il a fait la guerre du Vietnam et s'est retrouvé pendant 8 jours à échapper aux militaires nord-vietnamiens, blessé. Il rencontrera une Vietnamienne du nom de Kim Lam avec laquelle il se mariera et il aura une fille, Carolyn Lam, qui deviendra médecin. En raison de ses activités prenantes de renseignement militaire et de ses absences répétées, sa femme demanda le divorce.

Au SGC 
Il prend la tête de la base qui a subi de nombreux bouleversements, avec notamment le départ de la totalité des membres de SG-1. Il charge d'ailleurs Cameron Mitchell de reconstituer l'équipe. Il fait également entrer sa fille au SGC où elle dirige l'infirmerie de la base.

Dans Stargate Atlantis 
Il fait également quelques apparitions dans Stargate Atlantis, toujours en tant que chef du SGC :
 Épisode 2x02 - I.A.
 Épisode 2x13 - Masse Critique
 Épisode 3x01 - Menace sur la Terre
 Épisode 3x10 - Exil forcé, 1 partie
 Épisode 3x11 - Exil forcé,  partie

Univers parallèles 
Dans l'épisode 10x13 - Dimension parallèle, Hank Landry est président des États-Unis.

Décorations militaires 
Hank a plusieurs décorations, notamment :

Landry, Hank
Landry, Hank
Personnage de fiction américain

en:List of Stargate SG-1 characters#Hank Landry